Кривоногово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кривоногово — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Кривоногово — деревня в Мантуровском районе Костромской области.
 Кривоногово — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Кривоногово — до 1966 г. название деревни Шмелёво в Ковровском районе Владимирской области.
 Кривоногово — до 1966 г. название деревни Новые Березки в Кимрском районе Тверской области.
Кривоногово — до 1965 г. название деревни Родная в Некоузского района Ярославской области.